La regina dei vichinghi (The Viking Queen) – film di Don Chaffey del 1867
La regina dei vichinghi (They Came on Viking Ships) – romanzo di Jackie French del 2005